Langgaard eller Langaard är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Borghild Langaard
 Christian Langaard
 Conrad Langaard
 Mads Langaard
 Rued Langgaard
 Siegfried Langgaard

Danska efternamn
Norska efternamn